Een verkeersweg:
 N881 (België)
 N881a (België)
 N881 (Nederland), zie Provinciale weg 881

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing